Suicheng bezeichnet:

 Suicheng (Jianning) (濉城镇), Großgemeinde im Kreis Jianning in der chinesischen Provinz Fujian
 Suicheng (Suixi) (遂城镇), Großgemeinde im Kreis Suixi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Suicheng (Xushui) (遂城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xushui in der chinesischen Provinz Hebei
 Suicheng (Suining) (睢城街道), Straßenviertel im Kreis Suicheng in der chinesischen Provinz Jiangsu